Joseph Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Joseph von Fiedler (General) (1789–1876), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Joseph Daniel Fiedler (Scary Joey; * 1952/1953), US-amerikanischer Maler und Illustrator 

Siehe auch:
 Josef Fiedler